Le terme Batiscan peut se référer à:

Personne

 Batiscan, un chef autochtone du Canada au , selon les notes de Samuel de Champlain.

Toponymes

 La Batiscanie, un territoire correspondant au bassin hydrographique de la rivière Batiscan, situé sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, au Québec, au Canada.
 La rivière Batiscan coule à partir du lac Édouard en Haute-Mauricie (Québec, Canada) en direction sud pour se jeter dans le fleuve Saint-Laurent.
 La Petite rivière Batiscan, un affluent de la rivière à Pierre (rivière Batiscan) laquelle se déverse dans la rivière Batiscan, à Rivière-à-Pierre.
 La Seigneurie de Batiscan était située sur la rive Nord du fleuve Saint-Laurent.
 Le lac Batiscan est situé en Haute-Batiscanie et constitue la limite des territoires non organisés du Lac-Blanc et du Lac-Croche, en la province de Québec, au Canada.
 Batiscan est une municipalité du Québec, Canada, située dans la municipalité régionale de comté (MRC) des Chenaux, en Mauricie.
 Sainte-Geneviève-de-Batiscan, une municipalité de paroisse canadienne du Québec située dans la municipalité régionale de comté (MRC) Les Chenaux.
 Parc de la Rivière-Batiscan, un parc régional de la Batiscanie, du Québec (Canada), situé dans les municipalités de Saint-Narcisse, de Sainte-Geneviève-de-Batiscan et Saint-Stanislas (Les Chenaux).
 La paroisse catholique Saint-François-Xavier-de-Batiscan occupe le même territoire que la municipalité de Batiscan.